Verde (spanisch für „Grün“) oder Verdé ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Verde (1865–1958), italienischer römisch-katholischer Kurienkardinal
 Cesário Verde (1855–1886), portugiesischer Dichter
 Daniele Verde (* 1996), italienischer Fußballspieler
 Dino Verde (1922–2004), italienischer Drehbuchautor und Liedtexter
 Elio Verde (* 1987), italienischer Judoka
 Pierre Verdé-Delisle (1877–1960), französischer Tennisspieler
 Ricardo Cruz Verde, mexikanischer Fußballspieler

Verde bezeichnet außerdem:
 Verde River, Nebenfluss des Salt River (Gila River) im US-Bundesstaat Arizona
 Verde – Frei – Das heißt allein, Instrumentalstück der Oliver Onions mit Coverversionen von Ricky King und Roland Kaiser
 Mercedes 190D 2.5 Avantgarde Verde, Sondermodell der Mercedes-Benz Baureihe W 201, 
 Verde, das fünfte Studioalbum von Marterias Alter Ego Marsimoto

Siehe auch:
 Cabo Verde
 Camp Verde
 Lago Verde
 Loma Verde
 Rio Verde
 Val Verde
 Villa Verde